L'Île des Cygnes o l'Île aux Cygnes (illa dels Cignes, en català) és el nom de diverses illes de França:
 L'Île des Cygnes, situada sobre el riu Sena a París.
 L'antiga Île des Cygnes, que estava en un altre punt del riu Sena a París.
 L'Île des Cygnes, situada al llac d'Annecy, a l'Alta Savoia.